Tanyoprymnus moneduloides  — вид песочных ос из подсемейства Bembicinae (триба Bembicini), единственный в составе монотипического рода . Северная Америка: США. Среднего размера осы с крупными глазами, чьи внутренние края сближаются книзу. Мандибулы без зубцов. Усики булавовидные, сходные у обоих полов. Аролиум на передних ногах у самок крупнее, чем на второй и третьей паре ног. Брюшко без явного стебелька. Пигидиальная пластинка самок мелко и плотно сетчатая, как у представителей родов  и . Гнездятся в песчаной почве на глубине 10—20 см. Охотятся на равнокрылых насекомых, фулгороидных цикадок (Dictyopharidae) (например, на ) и других. В 1996 году российские гименоптерологи Аркадий Степанович Лелей и Павел Геннадьевич Немков выделили род  вместе с родами , ,  и  в отдельную подтрибу .

Примечания 

Песочные осы
Животные, описанные в 1867 году
Насекомые Северной Америки
Монотипические роды перепончатокрылых